Nigrobaetis är ett släkte av dagsländor som beskrevs av Novikova och Arnold Girard Kluge 1987. Nigrobaetis ingår i familjen ådagsländor.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Ådagsländor
Nigrobaetis